Strojinci (srbsky: Стројинци) je vesnice, která se nachází v Srbsku v opštině Brus. Podle sčítání lidu z roku 2002 má obec 493 obyvatel.

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Vesnice v Srbsku
Rasinský okruh